Ги́льза ( — оболочка, стручок):
 Гильза, в технике — деталь какого-либо устройства, имеющая форму трубки или цилиндра, применяемая для крепления или изоляции.
 Гильза — вспомогательное средство в виде цилиндра из металла, пластмассы или картона и используется для наматывания лент, шпагатов, ниток, плёнок, бумаги, тканей и др.
 Оружейная гильза в огнестрельном оружии — тонкостенная закрытая с одного конца трубка (стакан) для помещения заряда, средств воспламенения и соединения частей снаряда, служащая оболочкой оружейного патрона.
 В патроне для взрывчатого вещества в пиротехнике в неё помещается пиротехнический заряд.
 В электротехнике диэлектрические или металлические гильзы применяются при соединении кабелей.
 В патроне папиросы в неё набивается табак.
 Гильза (Hilsa) — рыба семейства сельдевых.
 Гильза — река в Германии.
 Гильза, Вернер фон (1889—1945) — немецкий генерал пехоты, участник Первой и Второй мировых войн.
 Гильза — деталь протеза, в которую вставляется культя
 ГильZa — российская рок-группа.